Колдовство — занятие магией как ремеслом, при котором колдун заявляет о контакте со сверхъестественными силами.
 «Колдовство» (Witchcraft) — американский фильм ужасов 1988 года режиссёра Роба Спера.
 Колдовство 2: Искусительница (1989)
 Колдовство 3: Поцелуй смерти (1991)
 Колдовство 4: Девственное сердце (1992)
 Колдовство 5: Танец с Дьяволом (1993)
 Колдовство 6: Любовница Дьявола (1994)
 Колдовство 7: Час расплаты (1995)
 Колдовство 8: Призрак Салема (1996)
 Колдовство 9: Горькая плоть (1997)
 Колдовство 10: Повелительница (1998)
 Колдовство 11: Сёстры по крови (2000)
 Колдовство 12: В логове змея (2002)
 Колдовство 13: Кровь Избранных / 13-ая жертва (2008)
 Колдовство 14: Ангел Смерти (2016)
 Колдовство 15: Кровь Розы (2016)
 Колдовство 16: Голливудский ковен (2016)
 «Колдовство» (La Casa 4; Witchery; или Witchcraft) — итало-американский фильм ужасов 1988 года режиссёра Фабрицио Лауренти.
 «Колдовство» (The Craft) — американский мистический триллер 1996 года режиссёра Эндрю Флеминга.
 «» (Un embrujo) — мексиканский фильм-драма 1998 года режиссёра Карлоса Карреры.

См. также 
 Witchcraft